Stop! — песня британской певицы Сэм Браун. Выпущенный в 1988 году сингл занял 52 место в UK Singles Chart. Stop! стал на сегодняшний день самым большим хитом Браун, продержавшись в чартах 12 недель. В 1989 году песня стала тридцать пятым по счёту самым продаваемым синглом в Великобритании.

Список-композиций 
 CD single — UK
 «Stop!» (сингловая версия)
 «Blue Soldier»

 7" single — UK
 «Stop!» (сингловая версия)
 «Blue Soldier»

 12" single — UK
 Side A
 «Stop!» (альбомная версия)
 «Poor Frank»

 Side B
 «Blue Soldier»
 «Bones»

Чарты и продажи

Позиции в чартах

Позиция в чартах на конец года

Сертификации

Лидерство в чартах

Примечания 

Синглы, возглавлявшие хит-парад Нидерландов
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии
Песни из кинофильмов
Ритм-энд-блюз-баллады
Песни на английском языке
Песни Великобритании
Соул-баллады